Endert steht für:

  Endert, einen Fluss in Rheinland-Pfalz

Endert ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Endert (1850–1906), deutscher Geistlicher, Bischof von Fulda
 Elisabeth Böhm van Endert (1876–1956), deutsche Sopranistin, Kammersängerin
 Frederik Endert (1891–1953), niederländischer Botaniker 

 Josef van Endert (1834–1885), deutscher Theologe, Religionspädagoge, Herausgeber und Schulrat
 Philipp van Endert (* 1969), deutscher Jazz-Gitarrist und Komponist
 Tom van Endert (* 1968), deutscher Verleger, Musiker und Schriftsteller
 Katharina von Kardorff-Oheimb (1879–1962), geborene van Endert, deutsche Politikerin (DVP) und Salondame